Il singolare maschile del South Australian Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Woodforde ha battuto in finale Wally Masur 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Wally Masur (finale)
  Michiel Schapers (primo turno)
  Mark Woodforde (campione)
  Peter Doohan (primo turno)

 John Fitzgerald (semifinali) 
 Darren Cahill (primo turno) 
 Christian Saceanu (primo turno) 
 Matt Anger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1988